

Miejscowości w Polsce 
 Zdrójno – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osieczna
 Zdrójno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Bierzwnik